Cadavrul viu  se poate referi la:

 Literatură
 cca. 1900 Cadavrul viu – piesa  de teatru a scriitorului rus Lev Tolstoi

 Film
 1911 Cadavrul viu – film mut rus, regia Boris Ceaikovski și V. Kuznețov
 1918 Cadavrul viu – film rus, regia Ceslav Sabinski
 1952 Cadavrul viu – film-spectacol sovietic, regia Vladimir Vengherov
 1969 Cadavrul viu – film sovietic, regia Vladimir Vengherov
 1987 Cadavrul viu – film-spectacol sovietic, regia Boris Șcedrin și Nadejda Marusalova